Дризо́ — еврейская фамилия. Известные носители:

 Дризо, Владимир Исаакович (около 1886—1931) — эсер, член Всероссийского учредительного собрания. 
 Дризо, Михаил Александрович (1887—1953) — русский и французский художник-график, карикатурист.

См. также 
 Дризе